Nyssia obscura är en fjärilsart som beskrevs av Harrison 1912. Nyssia obscura ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
obscura